Marina:
  — род растений.
  (род. 1989) — польская певица.
  (род. 1987) — японская певица.
 Marina — мононим певицы Марины Диамандис (род. 1985), известна также как Marina and the Diamonds.
 MARINA — программа слежения АНБ.

См. также 
 Марина (значения)